Auditorio Alfredo Kraus puede referirse a dos auditorios españoles:

 Auditorio Alfredo Kraus (Las Palmas de Gran Canaria)

 Auditorio Alfredo Kraus (Majadahonda), en la provincia de Madrid.